Кидукюла (Kõduküla) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Кидукюла — село у волості Тарту повіту Тартумаа.
 Кидукюла — село у волості Елва повіту Тартумаа.